Strada statale 3 – strada statale albanese 
 Strada statale 3 – strada statale polacca
 Strada statale 3 Via Flaminia – strada statale italiana